Кубок Кремля 1990 в мужском одиночном разряде проводился в первый раз. В основной сетке было 32 участника, 4 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё четверо прошли через квалификацию.

Общая информация 
Первым сеяным был эквадорец Андрес Гомес, но он уступил в первом же матче. В турнире приняли участие 2 игрока, входивших в топ-10 мирового рейтинга на момент начала турнира — Андрес Гомес (№ 6) и испанец Эмилио Санчес (№ 8).

Первым чемпионом Кубка Кремля стал 20-летний советский теннисист Андрей Черкасов (№ 32 мирового рейтинга), обыгравший в финале 30-летнего американца Тима Майотта (№ 41 мирового рейтинга). Если для Черкасова это стало первой победой на турнирах на уровне АТП, то для Майотта это был его последний из 23 финалов АТП за карьеру (12 побед и 11 поражений). Черкасов выиграл турнир, не проиграв ни одного сета в 5 матчах.

В основной сетке было лишь 4 представителя СССР, больше всего же было американцев и немцев — по 5. Всего же в турнире приняли участие теннисисты из 12 стран. 

В турнире не принимал участие лучший на тот момент советский теннисист Андрей Чесноков (№ 12 мирового рейтинга). Кубок Кремля 1990 стал первым турниром АТП для 16-летнего советского теннисиста Андрея Медведева.

Посев 

 Андрес Гомес (Первый круг)
 Эмилио Санчес (Четвертьфинал)
 Магнус Густафссон (Первый круг)
 Ричи Ренеберг (Второй круг)

<li>  Александр Волков (Четвертьфинал)
<li>  Марк Россе (Второй круг)
<li>  Дэвид Уитон ''(Второй круг)
<li> ''' Андрей Черкасов (Титул)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка одиночного турнира на сайте АТП 
 Мировой рейтинг в одиночном разряде на начало турнира — 5 ноября 1990 

Кубок Кремля 1990